Unione Socialista Araba  – ex partito politico dell'Egitto
Unione Socialista Araba  – ex partito politico dell'Iraq
Unione Socialista Araba  – ex partito politico della Libia
Unione Socialista Araba  – partito politico della Siria